GSE est un sigle qui peut désigner :
 Gaussian symplectic ensemble (en français, ensemble gaussien symplectique) ;
 Galerie St. Etienne, une galerie d'art expressionniste new-yorkaise, fondée en 1939 par Otto Kallir
 , une sorte de société de services financiers créée par le Congrès des États-Unis.
 GSE, une entreprise française opérant sur le secteur de l'immobilier d'entreprise, à l'international.

Voir aussi 
 GSE Composite Index, un indice boursier de la bourse d'Accra composé des 36 principales capitalisations boursières du Ganha